Serres:
 Serra del Mig: serra situada al municipi de Juneda (Garrigues).
 Serra del Mig: serra situada al municipi de la Riba (Alt Camp).
 Serra del Mig: serra situada al municipi de Font-rubí (Alt Penedès).
 Serra del Mig: serra situada al municipi de Calafell (Baix Penedès).
 Serra del Mig: serra situada al municipi de Lladó (Alt Empordà).
 Serra del Mig (Baix Empordà)